Publio Cornelio Léntulo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Publio Cornelio Léntulo (cónsul 162 a. C.).— Cónsul suffectus en el año 162 a. C.
 Publio Cornelio Léntulo (cónsul 27).— Cónsul suffectus en el año 27.
 Publio Cornelio Léntulo (pretor).— Pretor en el año 214 a. C.
 Publio Cornelio Léntulo Caudino.— Cónsul en el año 236 a. C.
 Publio Cornelio Léntulo Caudino (pretor).— Pretor en el año 203 a. C.
 Publio Cornelio Léntulo Escipión.— Cónsul suffectus en el año 24.
 Publio Cornelio Léntulo Escipión (cónsul 2).— Cónsul suffectus en el año 2.
 Publio Cornelio Léntulo Escipión (cónsul 56).— Cónsul en el año 56.
 Publio Cornelio Léntulo Espínter.— Cónsul en el año 57 a. C.
 Publio Cornelio Léntulo Marcelino.— Cónsul en el año 18.
 Publio Cornelio Léntulo Sura.— Cónsul en el año 71 a. C.